«Форса́ж» (; дословный перевод на русский — «Быстрые и яростные») — американская медиафраншиза, состоящая на 2021 год из десяти полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2021 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $6,6 млрд. 17 мая 2023 года состоится премьера очередной части, «Форсаж 10». Основной цикл будет завершён с выходом фильма «Форсаж 11».

Фильмы

Форсаж 

Главный герой — полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер (Пол Уокер). Его цель — быть принятым в автобанду легендарного уличного гонщика Доминика Торетто (Вин Дизель), которого подозревают в налётах на грузовики с бытовой техникой.

Двойной форсаж 

Бывший полицейский Брайан О’Коннер (Пол Уокер) вместе со своим старым другом Романом Пирсом (Тайриз Гибсон) собираются перевезти крупную сумму «грязных» денег известного мафиози Картера Вероне (Коул Хаузер) в качестве его подручных. Но на самом деле эта работа является лишь очередным прикрытием для Брайана, который вместе с тайным агентом Моникой Фуэнтес (Ева Мендес) должны уличить могущественного преступника.

Тройной форсаж: Токийский дрифт 

Шон Босуэлл (Лукас Блэк) — одинокий парень, который хочет казаться профи уличных гонок. Он бесшабашно гоняется по улицам города, пытаясь убежать от жизненных невзгод и наживая себе врагов среди местных властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от греха подальше отсылают к отцу — военному, который служит в Японии.

В незнакомой стране, живущей по своим законам, Шон чувствует себя ещё большим изгоем. Однако вскоре его американский приятель Твинки (Бау Вау) знакомит его с миром подпольного дрифт-рейсинга. Раньше Шон просто гонял по улицам, а здесь перед ним открылся целый мир своеобразного искусства из металла и резины, дороги которого оказались невообразимо круты на поворотах.

Форсаж 4 

Фильм собирает вместе главных героев первого фильма: полицейского Брайана (Пол Уокер) и семью Доминика Торетто (Вин Дизель) — сестру Мию (Джордана Брюстер). В этот раз Доминику и Брайану придётся поработать вместе с керпом и савитаром — им предстоит втереться в доверие к известному наркобарону по имени Артур Брага (Джон Ортис). У каждого из героев свой резон, чтобы наказать злодея.

Форсаж 5 

Брайан О’Коннер (Пол Уокер), теперь уже не полицейский, и Доминик Торетто (Вин Дизель) слишком сильно увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Миа Торетто (Джордана Брюстер) освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных полицейских. Их целью становится Рио-де-Жанейро, где их встречает их старый знакомый — друг детства Доминика Винс (Мэтт Шульц). Команда невольно переходит дорогу местному криминальному авторитету Эрнану Рейсу (Жоаким ди Алмейда), который держит под контролем весь город. В то же время за главными героями начинают охоту власти во главе с Люком Хоббсом (Дуэйн Джонсон) — элитным спецагентом-профессионалом.

Форсаж 6 

Агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) пытается поймать команду смертельно опасных наемников-водителей, орудующих в Лондоне. Один из членов этой организации — Летти Ортис (Мишель Родригес), бывшая возлюбленная Доминика (Вин Дизель), которую считали погибшей. Хоббс вынужден обратиться за помощью к Торетто и его команде, единственная цель которых — вернуть Летти в «семью».

Форсаж 7 

После того, как команда отчаянных гонщиков под предводительством Доминика Торетто (Вин Дизель) уничтожила преступную банду Оуэна Шоу (Люк Эванс) и вызволила из его цепких рук подружку Доминика Летти (Мишель Родригес), родной брат Оуэна, Деккард Шоу (Джейсон Стейтем), мечтает отомстить. Команду, виновную в поражении брата, Деккард планирует жестоко наказать.

Форсаж 8 

Доминик и Летти отправляются на медовый месяц, в то время как Миа и Брайан выходят из игры. Другие члены команды реабилитированы и ведут вполне нормальную жизнь. Но когда таинственная женщина втягивает Доминика в мир преступности, из которого он не может бежать, заставляя предать всех тех, кто ему дорог, команда столкнётся с испытаниями, которые проверят каждого, как никогда раньше.

Форсаж: Хоббс и Шоу 

Спин-офф о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, происходящий спустя два года после событий фильма «Форсаж 8». Дата выхода 1 августа 2019 года. Также в фильме появляются новые персонажи, которых играют Идрис Эльба, Райан Рейнольдс и Кевин Харт. Также готовится сиквел «Хоббса и Шоу».

Форсаж 9 

Выход фильма в России состоялся 19 мая 2021 года, в США премьера состоялась 25 июня 2021 года. 28 января 2020 вышел тизер-трейлер с датой выхода официального трейлера (пятница, 31 января 2021). 1 февраля в 01:00 МСК вышел официальный трейлер.

В фильме присутствуют воспоминания истории семьи Торетто, в частности о том, как сформировалась основная команда Дома, состоящая из Летти, Винса, Джесси и Леона, как в подстроенной аварии погиб их отец, и как Дом заработал тюремный срок за то, что покалечил «разводным ключом» гонщика, который подстроил, а позже оскорбил Джека Торетто на его похоронах — все эти события рассказывал Доминик в первом фильме. Почти вся команда из «Токийского дрифта», включая Хана, появилась в фильме, также появились и новые персонажи, которым, по легенде, Торетто в прошлом много помог, за что те решили его отблагодарить.

Форсаж 10 

В октябре 2017 года было объявлено, что выход фильма «Форсаж 10» запланирован на 2 апреля 2021, но из-за переноса премьеры 9-ой части почти на год, новая дата выхода «Форсажа 10» назначена на 7 апреля 2023 года.

Планируемые проекты

Форсаж 11 

Премьера одиннадцатого и последнего фильма «Форсаж 11» запланирована на февраль 2024 года. Известно, что картина будет объединена сквозным сюжетом с «Форсажем 10» и что история Торетто получит в ней логическое завершение.

Короткометражные спин-оффы

Turbo-Charged Prelude 
Первый короткометражный фильм называется «Turbo-Charged Prelude». В нем рассказывается о Брайане О’Коннере в промежутке между первым и вторым фильмом, главный герой копит на Nissan Skyline GT-R. К обоим фильмам на лицензионных DVD короткометражка была добавлена как дополнительный материал.

Бандиты 
Другой короткометражный фильм — «Бандиты» (), был снят Вином Дизелем в Доминиканской республике летом 2008 года. В нём рассказывается о том, как встретились главные герои четвертого «Форсажа». Короткометражка была включена в релиз фильма на лицензионных DVD.

Актёры и персонажи

Съёмочная группа

Сборы в прокате

Примечания

Ссылки 
 

Форсаж
Киносерии
Фильмы-технотриллеры